John Barry peut désigner :
 John Barry (1745-1803), un officier de la marine américaine ;
 John D. Barry (1839-1867), un brigadier général confédéré à titre temporaire de la guerre de Sécession ;
 John Patrick Barry (1892-1946), un homme politique canadien ;
 John Barry (1933-2011), un compositeur britannique ;
 John Barry (1935-1979), un chef décorateur britannique ;
 John Barry (1928-), un joueur de tennis néo-zélandais ;
 Jon Barry (1969-), un basketteur américain.